Aero – marka czeskiego samochodu
 AERO – album Jeana Michela Jarre’a
 Aero – pojęcie związane z lotnictwem
 Aero – amerykański producent samolotów
 Aero Ltd – polski producent samolotów
 Aero Vodochody – czeski producent samolotów
 Aero – baton, lub czekolada
 Ærø – duńska wyspa w cieśninie Mały Bełt (Morze Bałtyckie)
 aero- (gr. αήρ – powietrze) – cząstka wskazująca na związek znaczeniowy wyrazu z lataniem lub powietrzem
 Aero – nazwa sportowych wersji samochodów szwedzkiej marki Saab
 Aero (linia lotnicza) – polska linia lotnicza założona w Poznaniu

Zobacz też 
 Aero2, operator telefonii komórkowej
 Hyundai Aero – autobus wyprodukowany przez firmę Hyundai
 PWA AERO – Polski Pojazd Wojsk Aeromobilnych
 SSC Aero – supersamochód produkowany przez amerykańską firmę Shelby Supercars.
 Windows Aero – interfejs użytkownika w nowych wersjach Microsoft Windows